Benoît Mandelbrot (1924-2010), matematico polacco noto per i suoi lavori sulla geometria frattale
Insieme di Mandelbrot, insieme frattale così battezzato in onore di Benoît Mandelbrot
Szolem Mandelbrot, matematico polacco, zio di Benoît Mandelbrot